Иоганн Крато фон Краффтхайм (настоящее имя — Иоганн Крато) (, ); 22 ноября 1519, Бреслау — 19 октября 1585, там же) — немецкий лекарь, учёный-гуманист, придворный медик трех императоров Священной Римской империи представителей династии Габсбургов — Фердинанда I, Максимилиана II и Рудольфа II.

Биография 
Сын ремесленника из Бреслау (ныне Вроцлав (Польша). Благодаря успешной учебе в гимназиях, городской совет в 1535 году назначил ему годовую стипендию в размере 20 гульденов для дальнейшего обучения. Начал свою карьеру студентом теологии в Виттенбергском университете, где стал учеником и другом реформатора Мартина Лютера. В 1542 году получил степень магистра.

Затем ради медицины он забросил теологию и с 1546 года учился в университетах Вероны и Падуи, под руководством известного Джованни Батисты Монте. Став доктором медицины, совершил путешествие по Италии, во время которого работал врачом в Вероне. В 1550 вернулся на родину и открыл медицинскую практику в Бреслау.

Особо отличился в борьбе с эпидемией бубонной чумы в родном городе в 1554 году. Его труд под названием «Ordnung ader Präservation zur Zeit der Pest» (1555) имел огромное значение в области медицины и эпидемиологии.

Став достаточно известным врачом, в 1560 получил место лейб-медика императора Фердинанда I и, будучи сам убежденным протестантом, верой и правдой служил трем правителям-католикам Германской империи. После недолгого правления Фердинанда Краффтхайм остался врачом Максимилиана II, а после его смерти — Рудольфа II, которому служил более десяти лет. Вышел на пенсию в 1580 году. На этом посту Краффтхайма сменил его ученик Петер Монау.

Краффтхайм и судебный хирург Питер Сума, 13 октября 1576 выполнили первое официально оформленное в письменной форме в Регенсбурге вскрытие умершего императора Максимилиана II. Протокол вскрытия, был подписан городским врачом Регенсбурга Фабрициусом и заверен нотариусом Линдой. Внутренние органы императора были помещены в позолоченный медный горшок, который был зарыт в левой стороне главного алтаря Регенсбургского собора. Сегодня здесь установлен мемориальный камень с изображением императорской короны и монограммы Максимилиана. Сердце императора было помещено в драгоценный ящик, установленный вновь в его теле внутри гроба.

Вокруг Краффтхайма создался круг гуманистов, оказавший значительное влияние на членов габсбургского двора. Основными представителями этого круга стали Якуб Монау — поэт, его брат Петер Монау — врач и Андраш Дудич  — вольнодумец, гуманист. Фламандский философ Юст Липсий назвал их tres stellae in una iam urbe — три звезды в одном месте. Сам Краффтхайм, пользуясь привилегиями императорской почты поддерживал широкую корреспонденцию со многими видными представителями науки в Европе. Сохранившаяся переписка Краффтхайма насчитывает более 3000 писем, собранных в 12 томах.

Умер в 1587 г. в возрасте шестидесяти семи лет.

Избранные труды 
 Idea doctrinae Hippocraticae. 1554
 Methodus therapeutica ex Galeni et J. B. Montani sententia. Basel, 1555
 Ordnung der preservation … wider die Pestilenz, Breslau, 1555. [VD16 °C 5719] / Digital edition from 1585
 Isagoge medicinae. Venice, 1560
 Johannis Cratonis Wratislaviensis in Cl. Galeni divinos libros Methodi therapeutices Perioche Methodica. Basel, 1563
 De morbo gallico commentarius. Frankfurt, 1564
 Mikrotechne, seu parva ars medicinalis.
 Commentarii de vera praecavandi et curandi febrem pestilentem contagiosam ratione (translated by Martin Weinreich)
 Consilia et Epistolae medicinales. 1591, 1592, 1593.

Примечания

Литература 
 Crato
 Cratonis

Медики XVI века
Немецкие гуманисты
Доктора медицинских наук
Выпускники Падуанского университета